DQE peut désigner :
 Détail quantitatif estimatif, un des documents pouvant figurer parmi ceux constituant un appel d'offres dans un marché public ;
 Detective quantum efficiency (en français, efficacité quantique de détection), une mesure combinant les effets du bruit et du contraste d'un système d'imagerie.